Antônio Carlos puede referirse a:

Toponimia 
 Antônio Carlos, municipio de Minas Gerais;
 Antônio Carlos, municipio de Santa Catarina;

Personalidades 
Andrada
 Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva (1773-1845), primero de la familia de este nombre, ministro y senador del Imperio del Brasil;
 Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva (II) (1830-1902), hijo del precedente, político paulista durante el Segundo Imperio;
 Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (III) (1835-1893), sobrino del primero, diputado general del Imperio y senador estatal por Minas Gerais;
 Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (IV) (1870-1946), hijo del precedente, presidente del estado de Minas Gerais, organizador de la Aliança Liberal y uno de los jefes de la Revolución de 1930;
 Antônio Carlos Lafayette de Andrada,  magistrado, ministro y presidente del Supremo Tribunal Federal, sobrino del precedente;

Otros
 Antônio Carlos Arantes, político de Minas Gerais, prefecto de Jacuí;
 Antônio Carlos Bernardes Gomes, humorista e sambista;
 Antônio Carlos Cerezo, exfutbolista brasilero; 
 Antônio Carlos da Silva, político de São Paulo, prefecto de Caraguatatuba;
 Antônio Carlos Gomes, más conocido como Carlos Gomes, compositor brasilero;
 Antônio Carlos Jobim, más conocido como Tom Jobim, compositor, cantante, guitarrista y pianista brasileño de bossa nova;
 Antônio Carlos Konder Reis, político brasilero exgobernador de Santa Catarina;
 Antônio Carlos Magalhães, político del estado de Bahía;
 Antônio Carlos dos Santos Aguiar, futbolista brasilero;
 Antônio Carlos Santos, exfutbolista brasilero;
 Antônio Carlos Pires, actor y humorista;
 Antônio Carlos Zago, exfutbolista brasilero, actual técnico de fútbol.